BIA steht als Abkürzung für:

 Baltic International, ehemalige lettische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Bastia auf Korsika (IATA-Code)
 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz, heute Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
 Bezbednosno-informativna agencija, deutsch „Sicherheitsinformationsdienst“, Geheimdienst der Republik Serbien
 Bioelektrische Impedanzanalyse, Körperstrukturanalyse mittels Wechselstromwiderständen
 Bridge International Academies, multinationales Privatschulunternehmen
Brunei Investment Agency, Staatsfonds Bruneis
 Bureau of Indian Affairs, Behörde in den Vereinigten Staaten
 Bürgerinitiative Ausländerstopp, Name mehrerer rechtsextremer Gruppierungen aus dem Umfeld der NPD
 Burma Independence Army, birmanische Widerstandsbewegung
 Büro für Interne Angelegenheiten, Behörde zur Bekämpfung der Korruption im österreichischen Bundesministerium für Inneres
 Business Impact Analyse, Verfahren im Rahmen des Business Continuity Managements
 BIA (Fernsehserie)
 Powiat Białostocki in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Bia steht für:

 Bia (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Personifikation der Gewalt
 Bia (Fluss), Fluss im Golf von Guinea
 Bia (Gattung), neotropische Schmetterlinge in der Unterfamilie der Brassolini
 Bia (Rapperin) (* 1991), US-amerikanische Rapperin
 Bia-Sprachen, Untergruppe der Kwa-Sprachen

Bia ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Mujangi Bia (* 1989), belgischer Fußballspieler
 Yvan Bia (* 1935), französischer Hockeyspieler

Abkürzung